Голу́бка — самка голубя.

  — символ любви и ласковое обращение к женщине.
 «Голубка» (1987) — рассказ немецкого писателя Патрика Зюскинда.
 «Голубка» — роман Анатолия Приставкина.
 
 «Голубка» — песня и одноимённый танец; автор стихов и музыки — Себастьян Ирадьер.
 Голубка — особняк, расположенный в центре города Алушта.

Фамилия 
 
 Голубка, Фёдор Михайлович (в монашестве — Парамон; род. 1977) — архиерей РПЦ.

См. также 
 
 
 
 
 
 Голубок